Stany – potocznie o Stanach Zjednoczonych
 stany – zgromadzenie stanowe, organ reprezentujący stany społeczne w Europie XIII–XVIII w.; parlament: Stany Generalne, Stany prowincjonalne
 Stany – wieś w województwie lubuskim, w powiecie nowosolskim, w gminie Nowa Sól 
 Stany – wieś w województwie podkarpackim, w powiecie stalowowolskim, w gminie Bojanów 
 Stany – wieś w województwie śląskim, w powiecie kłobuckim, w gminie Przystajń 
 Stany – zamknięty przystanek kolejowy położony we wsi Stany w województwie lubuskim, w powiecie nowosolskim
 Stany – dawna gmina wiejska w powiecie niżańskim w województwie rzeszowskim

Zobacz też 
 Dąbrówka-Stany, Potok-Stany, Stany Duże, Stany Małe